James Somerville ist der Name folgender Personen:

* James Somerville, 1. Baronet (1693–1748), irischer Politiker
 James Fownes Somerville (1882–1949), britischer Admiral